

Geografia

Contea di Yanshan (Hebei)
Contea di Yanshan (Jiangxi)
Contea di Yanshan (Yunnan)

Altre voci
Distretto di Yanshan